Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 2-án rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a finn Eero Mäntyranta nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15